Pasieki peut désigner :

Toponymie
en Pologne

 Pasieki, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Pasieki, village du powiat de Lipsko, dans la voïvodie de Mazovie
 Pasieki, village du powiat d'Ostrołęka, dans la voïvodie de Mazovie
 Pasieki, village de la voïvodie de Lublin
 Pasieki, village de la voïvodie d'Opole
 Pasieki, village de la voïvodie de Podlachie
 Pasieki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie